Necro peut désigner :

 necro-, préfixe grec signifiant 
 Necro, rappeur et acteur américain
 Necro, personnage issu de la série des jeux vidéo Street Fighter
 Necrophilie, attirance sexuelle pour les cadavres ou tout ce qui touche à la mort

Homonymie